El Primer Tinent d'Alcalde de València és la segona autoritat del consistori municipal després de l'Alcalde de València. Com a segona autoritat del Consell Municipal de València i d'acord amb la "Llei Orgànica 5/1985", de 19 de juny, del "Règim Electoral General" (actualment en vigor), el Primer Tinent d'Alcalde és nomenat mitjançant un decret per l'Alcalde i substitueix a aquest en cas d'ausència, malaltia o decés. A vegades també s'empra el nom de "Vicealcalde" per referir-se al meteix càrrec, com en el cas de n'Alfonso Grau Alonso.

Fins a l'actualitat i des de les primeres eleccions municipals democràtiques de 1979, la Ciutat de València ha tingut onze Primers Tinents d'Alcalde. Des de l'any 2016, l'Actual Primera Tinenta d'Alcalde és na Sandra Gómez López pertanyent al Partit Socialista del País Valencià-PSOE.

El tracte protocol·lari per al Primer Tinent d'Alcalde de València és d'Il·lustríssim/a Senyor/a per la qual cosa, l'actual Primer Tinent d'Alcalde seria l'Il·lustríssima Senyora Na Sandra Gómez i López.

Llista de primers tinents d'alcalde

Vegeu també 
 Alcalde de València
 Consell Municipal de València
 Sandra Gómez López
 Alfonso Grau Alonso

Referències 

Ajuntament de València